Jméno a příjmení Jiří Hlavatý má více nositelů:

 Jiří Hlavatý (politik KSČ) (1925–?) – československý politik KSČ, v letech 1954 až 1959 poslanec Národního shromáždění ČSR
 Jiří Hlavatý (podnikatel) (* 1948) – český podnikatel, generální ředitel a majitel textilní společnosti Juta a politik – senátor a poslanec